Liga Narodów UEFA 2018/2019 – pierwsza edycja rozgrywek Ligi Narodów UEFA, która odbywała się od 6 września 2018 do 9 czerwca 2019. Brały w niej udział męskie reprezentacje seniorskie wszystkich 55 europejskich federacji krajowych zrzeszonych w UEFA. Triumfatorem turnieju została reprezentacja Portugalii, która w finale pokonała Holendrów 1:0 po golu Gonçalo Guedesa.

Format rozgrywek 
Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostały podzielone na cztery dywizje (A, B, C, D). Ponadto w ramach każdej z dywizji zespoły podzielone zostały na trzy koszyki. Podziału na dywizje i koszyki dokonano na podstawie reprezentacyjnego rankingu UEFA (ranking z października 2017 roku).

W ramach każdej z dywizji wylosowano trzy grupy składające się z 3 lub 4 drużyn. Losowanie odbyło się 24 stycznia 2018 w Lozannie. Mecze w grupach rozegrano w systemie kołowym (mecz i rewanż) od września do listopada 2018 roku.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansowali do dywizji A, B i C kolejnej edycji (Ligi Narodów (2020/2021)). Analogicznie zespoły z ostatnich miejsc grup w dywizjach A, B i C spadły do dywizji B, C i D.

Czterej zwycięzcy grup w dywizji A awansowali do Turnieju Finałowego, który został rozegrany w czerwcu 2019 roku.

Na koniec rozgrywek został utworzony ranking. O miejscu w rankingu zadecydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek, liczba bramek zdobytych, liczba bramek zdobytych na wyjeździe, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw na wyjeździe, ranking fair play, współczynnik UEFA. Wyjątkiem są pierwsze cztery miejsca, o których kolejności decyduje Turniej Finałowy.

Ponadto uczestnictwo w Lidze Narodów umożliwia awans do Mistrzostw Europy 2020. Zespoły, które nie uzyskają awansu poprzez fazę grupową eliminacji, będą miały możliwość uczestniczenia w barażach. Ich uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie klasyfikacji końcowej Ligi Narodów 2018/2019.

Drużyny uczestniczące i ich podział 

źródło: sport.pl

Dywizja A

Koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja B

Koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Dywizja C

Koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Klasyfikacja drużyn z 3. miejsc 
Ze względu na to, że w dywizji C w jednej z grup są trzy, a nie cztery drużyny, ustalono, że celem wyrównania szans na utrzymanie, oprócz trzech drużyn sklasyfikowanych na 4. miejscach w grupie do dywizji D spadnie także najniżej sklasyfikowana drużyna z 3. miejsca. Do klasyfikacji drużyn z 3. miejsc będą zaliczały się jedynie spotkania z drużynami z miejsc 1. i 2.

Dywizja D

Koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Turniej Finałowy 
W turnieju finałowym Ligi Narodów 2018/2019 brały udział 4 zespoły, które wygrały swoje grupy w dywizji A:

 
 
 
 

Pierwszym gospodarzem w historii tych rozgrywek była Portugalia (zwycięzca grupy 3 dywizji A). Mecze tej fazy ligi narodów zostały rozegrane w czerwcu 2019 roku. Ze względu na udział w turnieju finałowym, jego uczestnicy trafiły do grup 5-zespołowych w eliminacjach do Euro 2020.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 
W nawiasie podano dywizję, w której grał dany zawodnik.

6 goli 
  Aleksandar Mitrović (C)

5 goli 
  Jura Mowsisjan (D)
  Stanisłau Drahun (D)
  James Forrest (C)
  Haris Seferović (A)

4 gole 
  Romelu Lukaku (A)
  Giorgi Czakwetadze (D)
  Arber Zeneli (D)
  Ádám Szalai (C)

3 gole

2 gole

1 gol

Gole samobójcze

Klasyfikacja końcowa 
Ten ranking został użyty przy rozstawieniu koszyków w losowaniu Eliminacji do Mistrzostw Europy 2020

Prawa telewizyjne do pokazywania zawodów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ligi Narodów UEFA 
 Kompendium o Lidze Narodów UEFA 

2018 w Europie
2018 w piłce nożnej
2019 w Europie
2019 w piłce nożnej
Liga Narodów UEFA